«Марко Поло» (, ) — боевик 1975 года гонконгского производства. Постановщиком фильма выступил Чжан Чэ, чья режиссёрская фильмография на момент релиза насчитывала картины производства студии братьев Шао с участием таких актёров, как Джимми Ван, Дэвид Цзян, Ти Лун.

Сюжет 
Сопровождаемый своим дядей, итальянский путешественник Марко Поло, получает аудиенцию у монгольского хана Хубилая в Китае. Гостей развлекают турниром по боевым искусствам. Впоследствии Поло назначен губернатором Янчжоу и получает разрешение путешествовать по разным уголкам страны.

Два воина-ханьца, Цзинь Дянь и Цзу Цзяньмин, предпринимают попытку ворваться в дворец, чтобы убить Хубилая, но получают отпор со стороны трёх искусных воинов-бойцов императора и погибают в последовавшей схватке.

Монголы под предводительством Поло берут в плен жену Цзяньмина, Ванжун, но терпят неудачу в попытке заполучить от неё информацию по поводу покушения на императора. Во время конвоирования в Янчжоу Ванжун спасают четверо кровных братьев Цзяньмина — Ли Сюнфэн, Чжоу Синчжун, Хуан Цзунхань и Чэнь Цзе. Вместе они отправляются в деревне Тяньдао, чтобы изучать боевые искусства у главы деревни Ван Дао, известного знатока в боевых искусствах, также приходящегося отцом Ванжун.

Между тем, узнав, что жена Цзяньмина с его сообщниками нашли убежище в Тяньдао, Поло наносит визит к главе деревни. Гость что-то подозревает, но решает не предпринимать никаких действий до более позднего срока.

Спустя несколько месяцев Поло планирует отправить отряд воинов штурмовать Тяньдао, но перед этим Поло ещё раз наведывается в поселение. По прибытии он становится свидетелем празднеств, устроенных жителями деревни. Итальянца очень впечатляет решимость ханьцев свергнуть монгольских тиранов, поэтому он предупреждает их о надвигающемся рейде.

При помощи навыков бойцов, достигших совершенства в боевых искусствах, и используя Поло в качестве заложника, чтобы выманить часть войск подальше, местные жители преуспевают в отражении атаки. Во время битвы кровные братья Цзяньмина расправляются с тремя монгольскими воинами и мстят за смерть брата.

В ролях

Восприятие 
Картина снискала смешанные отзывы кинокритиков.

Примечания

Ссылки 

 
 «Марко Поло» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-биографии Гонконга
Исторические фильмы о XIII веке
Приключенческие фильмы Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чжан Чэ